Jødisk lykke () er en sovjetisk film fra 1925 af Aleksej Granovskij.

Medvirkende 
 Solomon Mikhoels som Menahem-Mendl
 Moisei Goldblat som Zalman
 Tamara Adelgeym som Belja Kimbatj
 A. Epstein
 I. Rogaler

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1925
Stumfilm fra Sovjetunionen
Komediefilm fra Sovjetunionen